Rääpyssaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Rääpyssaari (ö i Norra Savolax), Varkaus, 
 Rääpyssaari (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 
 Rääpyssaari (ö i Norra Österbotten), Koillismaa, 

Robotskapade Finlandförgreningar